Emili Lluch i Arnal (Nàquera, Camp de Túria, 1879 - València, 1955), mestre i arqueòleg valencià
 Emili Lluch Oribe (1892–1982), enginyer i periodista català especialitzat en motor